Hefer ist der Familienname folgender Personen:
 Axel Hefer (* 1977), deutscher Manager
 Clyde Hefer, (* 1961), australischer Ruderer
 Haim Hefer, (1925–2012), israelischer Komponist und Liedermacher